Суперэттан 2012 — является 88-м сезоном с момента её создания. Сезон стартовал 31 марта 2012 года и закончился  4 ноября 2012. В чемпионате принимают участие 16 команд.

Команды

Турнирная таблица 

 Гётеборг стал обладателем Кубка Швеции
 Ефле попал в Лигу Европы по рейтингу ФФП

Результаты матчей

Бомбардиры

Ссылки 
 Официальный сайт 

2012
Спорт в Швеции в 2012 году
Швеция
Футбол в Европе в 2012 году